Dalferth ist der Familienname folgender Personen:

 Ingolf U. Dalferth (* 1948), deutscher evangelischer Theologe und Religionsphilosoph
 Winfried Dalferth (1953–2021), deutscher evangelischer Theologe und christlicher Liedermacher